Бочкарьо́в () — російське прізвище, утворене від слова бочкарь («бондар»).
 Бочкарьов Олександр Панкратович (1908—1985) — радянський діяч, 1-й секретар Ульяновського і Саратовського сільського обласних комітетів КПРС, голова Куйбишевського і Саратовського облвиконкомів. Кандидат у члени ЦК КПРС.
 Бочкарьов Михайло Степанович (1904—1974) — радянський військовик, учасник битви на озері Хасан і німецько-радянської війни, полковник.
 Бочкарьов Юрій Георгійович (1938—2011) — український державний діяч.
 Бочкарьов Анатолій Борисович (нар.1956) — український селищний голова Великої Димерки.

 Бочкарьова Єлизавета (* 1978) — українська трекова велосипедистка; бронзова призерка Кубка світу.
 Бочкарьова Марія Леонтіївна (1889—1920) — одна з перших російських жінок-офіцерів.
 Бочкарьова Ольга Володимирівна (1957—2020) — російська історик, фотограф, за освітою архітектор; співробітниця